Llansawel kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Briton Ferry, ort i Neath Port Talbot, Wales, 
 Llansawel, Carmarthenshire, ort i Carmarthenshire, Wales,